OFK Titograd (Montenegrijns: ОФК Титоград) is een Montenegrijnse voetbalclub uit de hoofdstad Podgorica.

De club werd in 1951 opgericht als FK Mladost. In 1960 werd de naam OFK Titograd. Na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1992 werd de naam wederom FK Mladost.  Nadat Montenegro zich in 2006 afscheurde van Servië werd er een eigen competitie opgericht. FK Zeta, Budućnost Podgorica en Jedinstvo Bijelo Polje speelden in de hoogste klasse van Servië en Montenegro, de overige clubs werden gerekruteerd uit lagere klassen, Mladost was vicekampioen in de 3de klasse. In 2008 werd de club laatste en degradeerde. Na twee seizoenen promoveerde de club terug. In 2015 won de club de beker en een jaar later werd Mladost voor het eerst landskampioen. In 2018 werd ook de beker gewonnen en daarna werd de naam wederom gewijzigd in OFK Titograd.

Erelijst 
Landskampioen
 2016Beker van Montenegro
Winnaar: 2015, 2018
Finalist: 2014
Druga Crnogorska Liga
 2010

Eindklasseringen

In Europa 

OFK Titograd speelt sinds 2013 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2016/17
Europa League (5x)
2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Bekende (oud-)spelers 

 
Sport in Podgorica